Национальный столичный регион, или Национальная столичная область, :
 Национальная столичная область (Индия)
 Национальная столичная область (Канада)
 Столичный регион (Филиппины)

См. также 
 Столичная территория